

Luoghi
Eibach (Norimberga), un quartiere di Norimberga
Eibach (Dillenburg), un borgo di Dillenburg
Eibach (Bach), fiume situato nel cantone svizzero di Basilea 
Eibach (Lungerersee), un torrente situato nel cantone svizzero dell'Ovello
Burg Eibach, resti di un vecchio castello vicino a Lindlar

Aziende
Eibach (azienda), produttore tedesco di molle elicoidali per mezzi di trasporto